Torrecillas de la Tiesa kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Torrecillas de la Tiesa (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Torrecillas de la Tiesa (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar